La truffa perfetta (Swindle) – film del 2002 diretto da K.C. Bascombe
La truffa perfetta (Guns, Girls and Gambling) – film del 2012 diretto da Michael Winnick
Confidence - La truffa perfetta (Confidence) – film del 2003 diretto da James Foley